Båttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Båttjärnet, sjö i Melleruds kommun,  (14,2 ha)
Båttjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (14,7 ha)
Södra Båttjärnen, sjö i Bollnäs kommun och Ovanåkers kommun,  (12,6 ha)
Norra Båttjärnen, sjö i Ovanåkers kommun,  (12,6 ha)
Stor-Båttjärnen, sjö i Krokoms kommun,  (13,8 ha)
Båttjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun, 
Båttjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (6,76 ha)
Båttjärnarna, sjö i Lycksele kommun,  (6,81 ha)
Båttjärnen (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 
Båttjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (8,57 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn